Несмеян:

 Несмеян, Евгений Михайлович (род. 1942) — советский футболист.
 Несмеян, Юрий Михайлович (род. 1939) — советский футболист, тренер.